The Brothers (eilandengroep), een eilandengroep in de Straat Cook in Nieuw-Zeeland
SV The Brothers (voetbalclub), een voetbalclub uit Suriname

Muziek
The Brothers (band), een Britse band uit de jaren 70.
The Brothers (discogroep), een Amerikaanse discogroep uit de jaren 70 geproduceerd door Warren Schatz.